ATX:
 ATX — форм-фактор компьютеров.
 ATX — биржевой индекс Австрии.
 аутотаксин — энзим
 Остин (Техас).
 Ford ATX — гидравлическая трансмиссия, разработанная компанией Ford.
 Toyota Aurion AT-X — модель автомобиля.
 ATX (петанк) — разновидность шара для игры в петанк, производимая компанией Obut
 AT-X (компания) — японская телевещательная компания.

См. также 

 ATC () — , анатомо-терапевтическо-химическая классификация лекарственных средств.